Peter Mullins ist der Name folgender Personen:

* Peter Mullins (Leichtathlet) (1926–2012), australischer Zehnkämpfer 
 Peter Mullins (Filmarchitekt) (* 1931), britischer Filmarchitekt